Тодд Джозеф «Ти Джей» Миллер (; род. 4 июня 1981) — американский актёр и стендап-комик.

Биография 
Ти Джей Миллер учился актёрскому мастерству в Оксфорде (Англия) и цирковому искусству в Frichess Theatre Urbain. После чего выступал в комедийных шоу в Чикаго и Нью-Йорке. С 2007 года живёт в Лос-Анджелесе.

6 октября 2015 года он женился на своей давней подруге Кейт Горни.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Денвере
Актёры США
Стендап-комики США
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Подкастеры США
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Выпускники Колумбийского колледжа искусств и наук (Университет Джорджа Вашингтона)